Unter Samojede oder Samoyede (veraltete englische Schreibung) versteht man

 einen Sprecher einer samojedischen Sprache
 einen Angehörigen eines der samojedischen Völker
 historisch einen Angehörigen des Volks der Nenzen
 eine Hunderasse, siehe Samojede (Hunderasse)